Tårs ist der Name mehrerer Ortschaften in Dänemark:
 Tårs (Lolland Kommune)
 Tårs (Hjørring Kommune), Dorf in der Hjørring Kommune
 Tårs (Guldborgsund Kommune), Dorf in der Kirchspielgemeinde Tårs Sogn (Guldborgsund Kommune)

siehe auch
 Tårs Sogn
 Tars